Flaten ist

 ein Ort in Schweden, Flaten (Gårdveda)
 der Name des norwegischen Jazzbassisten Ingebrigt Håker Flaten